Fontäne steht für:

 eine Wassersäule als Teil eines Springbrunnens
 Fontäne (Jonglieren), ein Grundmuster der Jonglierkunst

Brunnen:
 Fontäne Halle auf einer Flussinsel in der Saale

Siehe auch:
 Caesium-Fontäne
 Cola-Mentos-Fontäne
 Fontaine
 Fontane
 Fountain